Лэнс Хенриксен (; род. 5 мая 1940, Нью-Йорк) — американский актёр и художник. Обычно исполняет роли «отрицательных» героев, снимается преимущественно в триллерах, фильмах ужасов и боевиках. Играет также в телесериалах и телефильмах, занимается озвучиванием мультфильмов и компьютерных игр.

В 2009 году актёр получил премию «Сатурн» в категории «Награда за достижения в карьере».

Биография

Ранние годы 
Родился 5 мая 1940 года в Нью-Йорке. Его отец Д. Хенриксен служил моряком норвежского торгового флота. Был известен как боксёр по кличке Ледяная Вода (). Мать, Маргарита Вернер, немецкого происхождения, перепробовала много занятий от учительницы танцев до официантки и модели. Родители развелись, когда Лэнсу было два года. Лэнса и его брата воспитывала мать. Хенриксен рос хулиганом, переходил из школы в школу и даже побывал в приюте. Юность провёл на улицах Нью-Йорка. Странствовал по стране на грузовых поездах. В это время он успел побывать несколько раз в тюрьме за мелкие правонарушения, такие как бродяжничество, и повстречать Джеймса Кэмерона и Брюса Кенселора, с которыми дружит и по сей день.
 
С 1955 по 1958 гг. служил на флоте.

Актёрская карьера 

Первой работой Хенриксена в театре была разработка декораций для постановок, именно так он и получил свою первую роль: его пригласили поучаствовать в спектакле, где он был постановщиком декораций. Достигнув 30-летнего возраста, Хенриксен окончил престижную актёрскую студию () в Нью-Йорке и там же начал актёрскую карьеру. Затем он переехал в Атлантик-сити, где заработал некоторую сумму денег и стал азартным игроком. Однако он решил оставить игру и продолжить карьеру в шоу-бизнесе. Он выступал в роли доброго отца в небродвейских театрах (). В кино он впервые появился в 1972 году в фильме «Это не легко» (It Ain’t Easy). Снимаясь в основном во второстепенных ролях, он снялся более чем в ста фильмах: от малобюджетных «ужастиков» до произведений независимого американского кинематографа (в частности, в философской притче Джима Джармуша «Мертвец», в фильме Стивена Спилберга Близкие контакты третьей степени (1977), в фильме Омен 2: Дэмиен (1978)). Также он сыграл роли астронавта Уолтера Ширра в Парни что надо (1983) и актёра Чарльза Бронсона в телесериале Reason for Living: The Jill Ireland Story (1991).

Более всего Лэнс Хенриксен известен по роли андроида Бишопа в фильмах «Чужие», «Чужой 3», и роли миллиардера Чарльза Бишопа Уэйланда, основателя корпорации Уэйланд-Ютани (Weyland-Yutani) в фильме «Чужой против Хищника (2004)», и его потомка, Бишопа II в финале «Чужого 3». Внешность последнего была придана всем синтетическим андроидам серии Бишоп 341-B.

В 1995 году Хенриксен появился в фильме «Аврора: операция Перехват» вместе с британским актёром Брюсом Пэйном и российской актрисой Натальей Андрейченко. В 1996 году Хенриксен снялся в телесериале «Тысячелетие», созданном и снятом Крисом Картером, создателем телесериала «Секретные материалы». Хенриксен сыграл роль агента ФБР Фрэнка Блэка, обладающего сверхспособностью читать мысли убийц. Благодаря этой роли, он был номинирован на награду народного выбора (лучшая новая мужская телевизионная роль) и три последовательные номинации в течение трёх лет (1997—1999) на премию Золотого глобуса: за лучшую актёрскую игру в телесериале (показ которого прекратился в 1999).

В 1997 г. Хенриксен снялся в роли Фрэнка Моргана - главного героя вестерна Ларри Фергюссона «Полуночный стрелок» (Gunfighter's Moon). Вместе с актёром в фильме, получившем высокую оценку киносообщества в США и Канаде (рейтинг IMDb 6.6), снялись Кэй Ленц, Дэвид МакИлрайт, Никки Делоач и ряд других, менее известных актёров.

На телевидении Хенриксен появлялся в мини-сериале «На Западе» (2005), продюсируемом Стивеном Спилбергом. Он также появлялся в бразильской мыльной опере «Caminhos do Coração» («Пути сердца») бразильской телесети Rede Record. В январе 2009 года было объявлено, что Хенриксен приглашён на роль местного шерифа в эпизоде телесериала Морская полиция: Спецотдел.

Хенриксен также известен как актёр озвучивания мультфильмов и видеоигр. Он озвучил обезьяну — приёмного родителя Тарзана в диснеевском «Тарзане» (1999), главного злодея-пришельца Браниака в «Superman: Brainiac Attacks» (2006), Молова — одного из героев видеоигры Red Faction II (2002), адмирала Хакетта из Альянса человеческих систем в игре Mass Effect (2007), генерала Шепарда в игре Call of Duty Modern Warfare 2. В 2005 Хенриксен озвучил Андрея Рублёва в двухсерийном мультфильме :en:Immortal Grand Prix. Также он озвучил героя Lockdown в мультсериале Transformers.

У Хенриксена есть дочь Алками, которая сыграла роль в эпизоде сериала «Тысячелетие». Хенриксен переехал со своей женой Джейн Поллак и с дочерью Сейдж Ариэль на Гавайи.

Почти вся карьера актёра построена на исполнении ролей злодеев, убийц, насильников, продажных полицейских, инопланетян, извращенцев и других асоциальных личностей.

Фильмография

Награды и номинации 
 1988
 премия «Сатурн» — лучший актёр («Тыквоголовый», за роль Эда Харли)
 1994
 премия «Сатурн» — лучший актёр второго плана («Трудная мишень», за роль Эмиля Фушона)
 1997
 премия «Сатурн» — лучший телеактёр («Тысячелетие», за роль Фрэнка Блэка)
 премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в драматическом телесериале («Тысячелетие», за роль Фрэнка Блэка)
 1998
 премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в телесериале — драма («Тысячелетие», за роль Фрэнка Блэка)
 1999
 премия «Сатурн» — лучший телеактёр («Тысячелетие», за роль Фрэнка Блэка)
 премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в телесериале — драма («Тысячелетие», за роль Фрэнка Блэка)
 2009
 премия «Сатурн» — за достижения в карьере

Игры 
 2002 — «Run Like Hell» — Ник Коннер
 2002 — «Red Faction II» — Молов
 2005 — «GUN» — Томас МакГрудер
 2007 — «Mass Effect» — Адмирал Стивен Хакетт
 2009 — «The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena» — Дачер
 2009 — «Call of Duty: Modern Warfare 2» — Генерал Шепард
 2010 — «Aliens vs. Predator 2010» — Карл Бишоп Вейланд
 2011 — «Mass Effect 2» — Адмирал Стивен Хакетт
 2011 — «Star Wars: The Old Republic» — Jedi Master Gnost-Dural
 2012 — «Mass Effect 3» — Адмирал Стивен Хакетт
 2013 — «Aliens: Colonial Marines» — андроид Бишоп
 2018 — «Detroit: Become Human» — Карл Mанфpeд
  2022 — «The Quarry» — Джедидайя Хэккет

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Актёры озвучивания США
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру второго плана
Выпускники Актёрской студии